

Miejscowości

Francja 
 Salza

Niemcy 
 Salza – dzielnica Nordhausen
 Salza – dawna nazwa Bad Langensalza

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Zalec

Włochy 
 Salza di Pinerolo
 Salza Irpina

Rzeki

Austria
 Salza – dopływ Anizy

Niemcy 
 Salza – dopływ Soławy
 Salza – dopływ Unstruty

Osoby 
 Hermann von Salza – mistrz zakonu krzyżackiego
 Jakub von Salza – biskup

Zobacz też 
 Salzabach
 Salzatal
 Sulza